gromada Pilchowice (powiat gliwicki)
 gromada Pilchowice (powiat lwówecki)